US Men’s Clay Court Championships 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2007 roku w Houston na kortach ziemnych o puli nagród 416 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Stanach Zjednoczonych